Макда́велл () — шотландське прізвище та похідні від нього топоніми.

Персонаії 
 Макдавелл (прізвище)

Інше 
 Клан Макдавелл (, ) — один з шотландських кланів.

Округи США 
 Макдавелл () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна.
 Макдавелл () — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія.